Denne liste over fredede fortidsminder i Faaborg-Midtfyn Kommune viser alle fredede fortidsminder i Faaborg-Midtfyn Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Fåborg-Midtfyn Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments